Old Government House  ist der Name folgender Gebäude:

 Old Government House (Brisbane), Amtssitz des Gouverneurs von Queensland, Australien
 Old Government House (Fredericton), Amtssitz des Vizegouverneurs von New Brunswick, Kanada
 Old Government House and Government Domain, Amtssitz des Gouverneurs von New South Wales, Australien